Хеги () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеги, Густав (1876—1932) — швейцарский ботаник-систематик и политический деятель.
 Хеги, Оливер (род. 1993) — швейцарский гимнаст, чемпион Европы, трёхкратный призёр чемпионатов Европы.